Томская ТЭЦ-1 может означать:

 Томская ТЭЦ-1 (1896) — первая электростанция в Томске, окончательно закрытая в 1988 году.
 Томская ТЭЦ-1 (1973) — ныне эксплуатируемая тепловая электростанция в Томске,  изначально построенная как котельная.